Турска је до сада учествовала 34 пута. Најбољи резултат су остварили 2003. где су и победили. Од 2004. до 2012. Турска је само 2011. године испала у полуфиналу. 2013. године Турска се повукла са такмичења због система гласања 50% публика и 50% жири, и због статуса земаља Велике петорке.

Представници

Организовање Песме Евровизије 

Песма Евровизије
Турска